Ластік () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Канталь.
 Ластік () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом.

Див. також 
 Ластик (значення)